Матвей Попов: Попов, Матвей Иванович (1907 — ?) — советский хлебороб, Герой Социалистического Труда.
 Попов, Матвей Тимофеевич (1894—1962) — русский офицер, советский генерал-лейтенант, четырежды Краснознамёнец.